«Nemo» () — сингл из альбома Once финской симфо-пауэр-метал-группы Nightwish, включающий одноимённую песню.

Список композиций 
 «Nemo»
 «Planet Hell»
 «White Night Fantasy»
 «Nemo» (Orchestral Version)

Nemo (Collector’s Edition) 
 «Nemo»
 «Live to Tell The Tale»
 «Nemo» (orchestral version)

Участники 
 Туомас Холопайнен — композитор, клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Юкка Невалайнен — ударные
 Тарья Турунен — вокал
 Марко Хиетала — бас-гитара

Песни Nightwish
Песни 2004 года